Sebastian Axelsson, född 29 november 1980 i Karlsborg, var spelskribent och programledare för det spelinriktade TV-magasinet Gameplayer TV fram till 2008. Idag arbetar han på TV4.

Svenska TV-programledare
Män
Födda 1980
Levande personer
Personer från Karlsborg